Yanov steht für:

 Yanov (Weißrussland), eine Stadt in Weißrussland

Yanov ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Yanov (1930–2022), sowjetisch-US-amerikanischer Historiker
 Dmitri Yanov-Yanovski (* 1963), usbekischer Komponist

Siehe auch:
 Yanow
 Janov